La evolución territorial del Estado de México ha tenido una historia que ronda los 500 años, para algunos nació con la creación del Imperio Mexicano para otros con la creación del Reino de México y con más frecuencia con la creación de los estados formantes de la Federación Mexicana en 1824, en cualquier caso forma parte del estado mexicano y se le nombra como uno de los estados de la república, nominalmente es popularmente conocido como “Estado de México” sin embargo su nombre oficial es solo México.

Evolución territorial del Estado de México

Imperio Mexica

Reino de Nueva España

Reino de México

Provincias Mayores

Intendencias 1786

1792

Guerra de Independencia y Querétaro

Estado Libre, Independiente y Soberano de México

El Distrito Federal y la pérdida de su capital “México”

1825

1a Constitución Estatal

1833

República Centralista

Gobiernos Federales 1847 a 1856

Estado de Guerrero

Constitución de 1857

Decretos de 1861 y 1862

Intervención Francesa

Municipio de Calpulalpan

2º. Imperio Mexicano

Estados de Hidalgo y Morelos

Constitución de 1870

Constitución de 1917 a la fecha

Referencias

Bibliografía

Véase también 
 Anexo:Gobernantes del Estado de México
 Evolución territorial del Distrito Federal (México)

Historia del Estado de México
Historia territorial de México